Atria peut désigner :

 Atria, nom de ses origines Étrusques, ou maintenant Adria, une commune italienne de la province de Rovigo en Vénétie.
 Le nom traditionnels de deux étoiles, voir Atria (étoile)
 Les chambres supérieures du cœur; singulier : Atrium
 Atria, une entreprise du secteur agroalimentaire en Finlande